The Hurt Business (film)
 The Hurt Business (wrestling)